Jungle Jim – personaggio dei fumetti creato dal disegnatore Alex Raymond nel 1933
 Jungle Jim (1934-1954) – striscia a fumetti
 Jungle Jim – serial cinematografico del 1937 della Universal Pictures diretto da Ford Beebe, Clifford Smith
 Jungle Jim (1955-1956) – serie televisiva statunitense